Laguna Chiar Kkota är en sjö i Bolivia.   Den ligger i departementet Potosí, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Sucre. Laguna Chiar Kkota ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Laguna Chiar Kkota.

Trakten runt Laguna Chiar Kkota är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Trakten runt Laguna Chiar Kkota är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.  Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är december, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Potosí (departement)